Altinum steht für:

 Altinum (Stadt), eine antike Stadt in der römischen Provinz Venetia
 ein römisches Kastell in der Provinz Pannonia inferior, siehe Kastell Mohács-Kölked
 ein römisches Kastell in der Provinz Moesia inferior, auf dem Gebiet des heutigen Oltina (Constanța)
 Titularbistum Altinum, ein Titularbistum der römisch-katholischen Kirche